Edmond-Louis Budry (1854-1932), pasteur suisse et auteur de chants religieux ;
 Étienne Budry (1980 -), joueur suisse de Scrabble ;
 Paul Budry (1883 - 1949), critique d’art et écrivain suisse.

Voir aussi 
 :
 Budry, une ville
 Budry, une gmina du powiat de Węgorzewo dans la voïvodie de Varmie-Mazurie